Candido bzw. Cândido steht für folgende Orte:

 Cândido Godói, brasilianische Kleinstadt
 San Candido, Gemeinde in Südtirol, Italien

Candido oder Cândido ist der Familienname folgender Personen:
 Camilo Cándido (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Candy Candido (1913–1999), US-amerikanischer Komödiant und Schauspieler
 Chris Candido (1972–2005), US-amerikanischer Wrestler
 Giacomo Candido (um 1566–1608), italienischer Geistlicher, Bischof von Lacedonia
 Luan Cândido (* 2001), brasilianischer Fußballspieler

 Maria Rosa Candido (1967–1993), italienische Shorttrackerin
 Osmar Donizete Cândido (* 1968), brasilianischer Fußballspieler
 Rino De Candido (* 1954), italienischer Radrennfahrer

Candido ist der Name folgender Personen:

 Candido Cannavò (1930–2009), italienischer Sportjournalist und Herausgeber der Gazzetta dello Sport